Tarraga puede hacer referencia a:

 Una sinonimia para el género de insectos Monastria.
 Uno de los nombres vernáculos de la especie vegetal Distichoselinum tenuifolium.
 Uno de los nombres vernáculos de la especie vegetal Dittrichia viscosa.
 Uno de los nombres vernáculos de la especie vegetal Ononis natrix.